Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Roig che ha battuto in finale Tamer El Sawy 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Magnus Norman (primo turno)
 Assente
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Marco Meneschincheri (primo turno)

 Filippo Messori (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)
 Jimy Szymanski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1996